Vogelwijk (Arnhem)
 Vogelwijk (Beuningen)
 Vogelwijk (Bleiswijk)
 Vogelwijk (Den Haag)
 Vogelenwijk (Haarlem)
 Vogelwijk (Heerenveen)
 Vogelwijk (Leeuwarden)
 Vogelwijk (Leiden)
 Vogelenwijk (Utrecht)
 Vogelwijk (Zeist)

Zie ook 
Vogelbuurt (doorverwijspagina)